Иосиф Вениаминович Берг (Джоэл Барр — ; 1 января 1916, Нью-Йорк — 1 августа 1998, Москва) — американско-советский радиотехник, агент советской разведки.

Биография 
Родился в Нью-Йорке в еврейской семье выходцев с Украины. Окончил городской колледж Нью-Йорка (City College of New York) по специальности электроинженер. Во время учёбы вступил в комсомол.

Во время Второй мировой войны, начиная с июля 1940 года, вместе со своим другом и Альфредом Сарантом работал в лабораториях корпуса связи армии США. В феврале 1942 года Барр был уволен из армейских лабораторий, после того, как выяснились его связи с коммунистами. Однако вскоре он устроился в компанию Western Electric, выполнявшую военные заказы. Находясь в контакте с советским разведчиком Феклисовым, Барр и Сарант передавали советской разведке техническую информацию об американских вооружениях, в том числе о радарных установках, авиаприцелах, аналоговых компьютерах для систем управления огнём и других системах. Значительная часть передававшейся ими информации попадала к инженер-адмиралу Акселю Бергу, возглавлявшему программу по созданию советских радаров.

После окончания войны Барр с Сарантом основали фирму Sarant Laboratories, для которой искали военные заказы, но вскоре фирма разорилась. После этого их пути на некоторое время разошлись. В 1947 году Барр работал в компании Sperry Gyroscope, откуда был уволен в 1948 году за то, что вступил в компартию США. В 1949 году Барр уехал в Париж, где изучал музыкальную композицию и игру на фортепиано.

В 1950 году Барр узнал о суде над супругами Розенбергами, с которыми был знаком, и бежал в Чехословакию. Там он получил новое имя Иосиф Берг. Летом 1951 Барр снова встретился с Сарантом, сменившим имя на Филипп Старос, который приехал в Прагу. В Праге Берг женился на чешке, работал в лаборатории по созданию систем ПВО.

В 1956 году Берг и Старос приехали в СССР, где сыграли важную роль в развитии советской микроэлектроники. Старос возглавил в Ленинграде лабораторию СЛ-11, которая впоследствии была преобразована в КБ-2. Там они создали первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и её модификацию УМ-1НХ, за что им была присуждена Государственная премия. В 1962 году КБ посетил сам Хрущёв, на которого оно произвело большое впечатление.

По мнению некоторых исследователей, Старосу и Бергу принадлежат идея и разработка плана создания советского центра электроники, воплощённая при переориентации строящегося города Зеленограда с текстильной промышленности на микроэлектронику. Берг и Старос сыграли большую роль в создании НИИ полупроводниковой электроники (НИИ-35).

После распада СССР Берг несколько раз приезжал в США, где отрицал свою причастность к шпионажу. Умер в Москве 1 августа 1998 года.

История Берга и Староса отражена (в сильно беллетризованном виде) в романе Даниила Гранина «Бегство в Россию».

Ссылки 
 Советский учёный из Америки

Литература 
 Steven T. Usdin, Engineering Communism: How Two Americans Spied for Stalin And Founded the Soviet Silicon Valley'', Yale University Press (October 10, 2005), hardcover, ISBN 0-300-10874-5
 Steven T. Usdin, The Origins of Zelenograd: The Amazing Story Of Two U.S. Engineers In Cold War Russia  video lecture
 Steven T. Usdin, Tracking Julius Rosenberg’s Lesser Known Associates
 Даниил Гранин, Бегство в Россию
 Воспоминания о Берге и Старосе одного из их долголетних сотрудников по работе в Ленинграде

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Sperry
Родившиеся в 1916 году
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в 1998 году
Инженеры США
Инженеры СССР
Источники разведки СССР
Лауреаты Государственной премии СССР
Получившие политическое убежище в СССР
Иммигрировавшие в СССР из США
Шпионаж в США